Ви́кторов — русская фамилия; имеет женскую форму ; также топоним

Викторов

А

Б

В 
 Викторов, Валерьян Николаевич (род. 1951) — российский государственный деятель, экономист, доктор экономических наук, профессор.
 
 Викторов, Виктор Ильич (настоящее имя — Виктор Иезекиилевич Берлин, 1925—1991) — советский детский поэт, переводчик.

Г 
 Викторов, Георгий Александрович (1925—1974) — советский и российский энтомолог, член-корреспондент АН СССР, доктор биологических наук, профессор МГУ.

Д 
 Викторов, Денис Борисович (род. 1968) — российский журналист, главный редактор «Бизнес-журнала» (2003—2013).
 Викторов, Леони́д Никола́евич (в монашестве Никандр; 1891—1960) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.

И 
 
 Викторов, Илья Николаевич (род. 1983) — российский актёр, певец.

К

М

Н 
 Викторов, Николай Александрович — разработчик головок самонаведения, лауреат 2-х Сталинских премий и Ленинской премии.
 Викторов, Николай Ричардович (род. 1964) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.

Р 
 Викторов, Ричард Николаевич (1929—1983) — кинорежиссёр.

С

Ю 
 Викторов, Юрий Васильевич (род. 1941) — советский и российский искусствовед и педагог.



Топоним 
 Викторов — село в Ивано-Франковской области, Украина.

См. также 
 Викторовка